Trivino ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Trivino (* 1952), französischer Fußballspieler
 Corey Trivino (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler